

Astronomia
 2473 Heyerdahl – asteroide della fascia principale

Persone
 Christopher Heyerdahl – attore canadese
 Hans Heyerdahl – pittore svedese
 Knut Heyerdahl-Larsen – calciatore norvegese
 Thor Heyerdahl – antropologo, esploratore, regista e scrittore norvegese